Кубок Южной Америки по биатлону 2012 года (Copa Sudamericana de Biathlon 2012) состоял из одного этапа, прошедшего в чилийском Портильо 10-13 августа. Второй этап планировалось провести в аргентинском Сан-Карлос-де-Барилоче в начале сентября, но из-за недостатка снега он был отменен. По результатам первого этапа были объявлены чемпионы Южной Америки 2012 года, которыми стали Хулио Кастаньеда и Клаудия Сальседо и призёры. В Кубке приняло участие 22 спортсмена из трёх стран: Аргентины, Бразилии и Чили.

Первый этап — Портильо

Мужской спринт 
Гонка прошла 11 августа 2012 года.

Женский спринт 
Гонка прошла 11 августа 2012 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 13 августа 2012 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 13 августа 2012 года.

Второй этап — Сан-Карлос-де-Барилоче 
Отменён из-за недостатка снега.

Общий зачёт

Система начисления очков 
Система начисления очков аналогична системе начисления очков в Кубке Мира.

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты первого этапа Кубка Южной Америки 2012
 Кастаньеда и Сальседо Доминируют на первом этапе Кубка Южной Америки
 Клаудия Сальседо из Чили и Хулио Кастаньеда из Аргентины — чемпионы Южной Америки 2012 года!

Международные соревнования по биатлону
2012 год в биатлоне